Биркнер — фамилия. Известные носители:
 Симари Биркнер, Макарена
 Симари Биркнер, Мария Белен